Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки змушена була знятися у чвертьфіналі.

Іва Майолі виграла титул, у фіналі перемігши Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

1995
European Indoors, одиночний розряд